Miejscowości w Polsce:
 Będzyn – w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Będzyn – w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Masłowice